Les élections municipales à Limoges permettent l'élection du maire et des 54 conseillers municipaux. En effet, toute commune dont la population est comprise entre  et  est administrée par un conseil municipal composé de cinquante-cinq élus.

Les mandats exercés depuis l'après-guerre

Élections municipales de 2020 

 Maire sortant : Émile Roger Lombertie (LR)
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2019 : )

Notes 

Elections municipales